Tempo kan vara:

 Tempo dokumentärfestival – en dokumentärfestival
 Tempo (musik) – en musikterm
 Tempo (radioprogram) – ett radioprogram
 Tempo (butikskedja) – en svensk livsmedelsbutikskedja som ägs av Axfood
 Tempo (varuhus) – en kedja av varuhus mellan 1932 och 1985
 Tempohuset – en byggnad i stadsdelen Norrmalm, Stockholm
 Tempo, Kalix - ett f.d varuhus i Kalix, Norrbotten
 Tempolopp – en disciplin inom cykelsport
 Tempo (fordon) – en tysk fordonstillverkare i Hamburg, grundad 1924
 Tempus – en grammatikterm
 Tempo (The Rasmus-låt) – en låt av The Rasmus från albumet Hellofatester
 Tempo (schack) – ett drag i schack